American Tourister es una marca de equipaje que actualmente pertenece a Samsonite. En 1933, fue fundada por Sol Koffler en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, con el ideal de producir maletas que las personas pudieran comprar por un dólar, de modo que todo aquel que necesitara una pudiera obtenerla.

En 1945, la demanda de maletas livianas aumentó, debido al crecimiento de los viajes en avión. American Tourister dio frente a esa necesidad, lanzando su colección de maletas ligeras llamada Hi-Taper.

Años 50 y 60 
En la década de los 50, American Tourister continuó invirtiendo en nuevos materiales y en el diseño de sus maletas, ganando la preferencia del público. Y en la década de los 60, fue la primera marca en dotar con sus maletas a las azafatas de las principales aerolíneas, demostrando que sus maletas también estaban hechas para viajar en avión.

Años 80 y 90 
En las décadas de los 80 y 90, American Tourister se centró en el desarrollo de maletas rígidas cada vez más resistentes y en la producción de maletas blandas, un mercado que empezaba a crecer.

Adquisición 
En 1993, Samsonite adquiere American Tourister, resultando la unión de las dos empresas de equipaje más importantes del mundo. Con esta adquisición, American Tourister se benefició de toda la experiencia y tecnología Samsonite.

Actualidad 
Hoy en día, American Tourister es la segunda marca con mayor reconocimiento internacional, después de Samsonite, con presencia en 90 países.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de American Tourister en español
 Sitio web de Samsonite en español
 Evolución del logotipo de American Tourister
 Maletas de mano American Tourister

Empresas de Rhode Island